Lemling ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Lemling (1904–1961), Chorleiter und Dirigent vieler Vereine und einer der berühmtesten Dichter der Eifel
 Joseph Lemling (1825–1894), deutscher Fotograf und Pionier der Fototechnik, Verfasser zahlreicher Fachschriften zur Fototechnik und -praxis